Heathen  – gruppo musicale thrash metal statunitense
 Heathen  – album di David Bowie del 2002
 Heathens – singolo dei Twenty One Pilots del 2016
 Heathen – album dei Thou del 2014
 Heathen – album degli Aeternus del 2018